Стивен Грэм (в некоторых источниках также Сте́фан Грэ́хем, Грэхэм, Грехам, ; 1884—1975) — английский писатель и новеллист, путешественник, автор описаний путешествий.

В основном известен как описатель своих путешествий, в частности путешествий по предреволюционной России, а также путешествия с группой русских паломников в Иерусалим (1913 год).

Автор книги «По русской Средней Азии» про своё путешествие в русский Туркестан, в том числе в Ташкент в 1914 году. С началом Первой мировой войны исполнял обязанности корреспондента «Таймс» в России.

Грэм продолжал интересоваться Россией, и в дальнейшем. В частности, Роман Гуль вспоминает, что Грэм редактировал британское издание его книги об Азефе; по словам Гуля, Грэм практически свободно, с небольшим акцентом говорил по-русски.

Авторы советского справочного издания «Литературная энциклопедия» (М., 1929—1939. Т. 1—11) невысоко оценивали романы Стивена Грэма, считая, что он больше склонен к описанию этнографического материала в виде ряда жанровых картин, внешне скрепленных сюжетом.

Книги о России 

 A vagabond in the Caucasus, with some notes of his experiences among the Russians (1911)
 Undiscovered Russia (1912)
 With the Russian pilgrims to Jerusalem (1913)
 Russia and the world; a study of the war and a statement of the world-problems that now confront Russia and Great Britain (1915)
 The way of Martha and the way of Mary (1915)
 Russia in 1916 (1917)

Примечания

Ссылки 
 С. Н. Третьякова. Стефан Грэхем о британо-российской дружбе: Тезисы доклада на конференции «Россия — Британия», Музей-заповедник «Московский Кремль», 16-18 декабря 2003 г.
 Статья в Литературной энциклопедии (1930)
 Отрывки из книги «Неведомая Россия»
 
 www.stephengrahamworldtraveller.com

Путешественники Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Английские писатели XX века